Christiane Planckaert-Staessens, Belgisch politica
 Pieter Staessens, Belgisch syndicalist en politicus

Zie ook 
 Staes, doorverwijspagina

Nederlandse of Vlaamse achternaam